Mouchet Battefort de Laubespin est une maison française noble, dont certains membres ont été inclus dans la noblesse belge héréditaire. 

Léonel de Laubespin est un membre de cette famille.

Histoire 

En 1588, Lionnet Mouchet de Battefort est anobli par le roi Philippe II d'Espagne. 

Le roi d’Espagne Philippe IV élève la gloire de Laubespin en 1659 au profit de Charles Mouchet de Battefort.

Généalogie 

 François-Gabriel Mouchet Battefort (1734-1805), marquis de Laubespin, x Elisabeth l'Escorailles († 1824) 
 Marie-Charles Mouchet Battefort (1764-1849), marquis de Laubespin, x Camille de Lévis-Mirepoix (1779-1838) 
 Camille Mouchet Battefort de Laubespin (1812-1876), x Herménégilde de Beaufort-Spontin (1813-1889) 
 Alfred Mouchet Battefort de Laubespin (1844-1920), x Marie d'Ennetières (1849-1925) 
 Camille Mouchet Battefort de Laubespin 
 Théodule Mouchet Battefort de Laubespin

Camille Mouchet Battefort de Laubespin 

 Camille Marie Joseph Mouchet Battefort de Laubespin (Bruxelles, le  - Paris, le ) s'est marié à Paris en 1897 avec Simonne de Marescot (1876-1967). Il opta pour la nationalité belge et devint maire d'Elverdinge. En 1899, il fut admis dans la noblesse héréditaire belge avec le décompte des titres, transférable lors de la première naissance. 
 Antoine Mouchet Battefort de Laubespin (1899-1979) épouse Alix de Kergorlay (1908-1992) en 1931. Le couple est resté sans enfant. Il était chef du protocole au ministère belge des Affaires étrangères. 
 Bernard Mouchet Battefort de Laubespin (1901-1992) a épousé Alex Dadvisard (1909-1990) en 1936. Le couple a eu une fille. Bernard a opté pour la nationalité française. 

Cette branche familiale a été éteinte dans la noblesse belge en 1979.

Théodule Mouchet Battefort de Laubespin 

 Théodule Marie Joseph Mouchet Battefort de Laubespin (Bruxelles,  - Waulsort, ) épouse Louise d'Avesgo de Coulonges (1855-1952) à Paris en 1876. Il opta pour la nationalité belge et, en 1873, il fut admis dans la noblesse héréditaire de Belgique, avec le décompte des titres, transférable à tous les descendants. 
 Humbert Mouchet Battefort de Laubespin (Paris,  - Ixelles, ) était l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Belgique. Il épousa à Paris en 1913 Odette Lagarde (1889-1956). Le couple a eu deux filles et un fils. 
 Jean Mouchet Battefort de Laubespin (1922-2008) s'est marié à Namur en 1968 avec Ottilie Dey (1919-1995). Le couple est resté sans enfant.

Cette branche familiale a été éteinte en 2008.

Bibliographie 

 Oscar Coomans de Brachène, État actuel de la noblesse belge , Bruxelles, 1995. 

Famille noble belge
Famille noble française